

Окуневка — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Окуневка — присілок, Частоозерський округ, Курганська область

Див. також 
 Окунево
 Окуневське